Камено — топоним

Белоруссия 
 Камено — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Камено — агрогородок в Логойском районе Минской области.

Болгария 
 Камено — город;
 Камено — община.

Россия 
 Камено — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Камено — деревня в Опочецком районе Псковской области.

См. также 
 Камено-Поле